

Geografia

Austria 
 St. Agatha – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Grieskirchen

Stany Zjednoczone 
 St. Agatha – miasto

Zobacz też 
 Sankt Agatha
 św. Agata